Feldioara se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Feldioara, Brașov, reședința comunei cu același nume
 Feldioara (Ucea), Brașov
 Feldioara, Cluj
 Feldioara, Vrancea